Stäcker oder Staecker ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Detlef Stäcker (1923–2003), deutscher Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter
 Harms Staecker (* 1936), deutscher Politiker (CDU)
 Horst Stäcker (1931–2015), Bremer Politiker (SPD)
 Jörn Staecker (1961–2018), deutscher Mittelalterarchäologe
 Nana Stäcker (1990–2012), deutsche Gründerin der Organisation „Recover your smile“
 Otto Stäcker (1886–?), deutscher Generalstaatsanwalt in Stettin
 Thomas Stäcker (* 1963), Bibliothekar

Siehe auch:
 Stecker